Lamalunga ima više značenja:
 Lamalunga, Bari
 Lamalunga, Modena